Buske ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Buske (1904–1980), deutscher Architekt und Designer 
 Andreas Buske (* 1955), deutscher Richter
 Ernst Buske (1894–1930), deutscher Jurist und Führer der Deutschen Freischar
 Norbert Buske (* 1936), deutscher Theologe und Politiker (CDU)

Buske bezeichnet ebenfalls einen deutschen Fachverlag im Bereich Fremde Sprachen und Sprachwissenschaft:
 Helmut Buske Verlag, Hamburg 

Buske  ist ein Ortsname in der Ukraine:
 Buske (Wosnessensk, Juschnoukrajinsk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, Stadtgemeinde Juschnoukrajinsk
 Buske (Nowa Odessa), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Nowa Odessa
 Buske (Wosnessensk), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk